Жак Франсуа Николя Баву (; ,  — , ) — французский политический деятель XIX века, .

Биография 
В 1791 году поступил на военную службу в 1-й добровольческий батальон Юры, однако в 1794 году был вынужден оставить её из-за травмы.

Изучал право. С 1805 года являлся адъюнкт-профессором на юридическом факультете Парижского университета. 5 августа 1809 года ему присвоено звание доктора юридических наук. С 1811 года, сохранив звание профессора являлся судьей в гражданском суде Сены. Приветсовал первую реставрацию Бурбонов, о чём свидетельствует подписанный им 5 апреля 1814 года адрес от имени суда первой инстанции Парижа в котором выражалась радость по поводу падения Наполеона Бонапарта и восшествия на трон Людовика XVIII. Временно занимал кафедру гражданского процессуального и уголовного права.

Выступая 31 июля 1819 года призывал граждан к неповиновению законам. Был предан суду присяжных, в котором среди его защитников был Андре Дюпен. В результате был оправдан, а сам судебный процесс принёс ему популярность.

21 апреля 1828 года был избран в 7-м округе Парижа. Редактируя журнал Journal de Paris, он выступал против правительства Карла X как в прессе, так и в парламенте.

12 июля 1830 года был переизбран на 7-м округе Парижа. 28 июля 1830 года, на совещании, состоявшемся в Audry де Puyravault, он явился одним из четырёх членов, которые поддержали создание временного правительства. На следующий день муниципальная комиссия назначила его префектом полиции, но уже 1 августа 1830 года был заменён герцогом Орлеанским на Амадея де Айна (:fr:Amédée Girod de l'Ain). Назначен главой Счётной палаты. Избирался депутатом 5 июля 1831 года избирателями четвёртой коллегии Юра (Сен-Клод) после поражения в Париже.

Во время пребывания в парламенте голосовал вместе с династической оппозицией. 29 декабря 1832 года выдвинул проект закона о восстановлении брачных разводов, однако, в конечном итоге, закон был отклонен.

Потерпел поражение на выборах 21 июня 1834 года. Умер 23 января 1848 года в Париже.

Его сын, Жозеф Эварист Баву, также был французским политическим деятелем XIX века.

Работы 
 Le Praticien français ou l’esprit et la théorie du code de procédure avec les formules
 La Jurisprudence du code Napoléon
 De la Cour de Cassation et du ministère public, un volume
 Leçons préliminaires sur le code pénal
 Desconflits ou empiétements de l’autoritè administrative sur l’autoritè judiciaire

Примечания

Ссылки 
 

Политики по алфавиту
Политики Франции
Политики XIX века